Gran Berta puede referirse a:

 Dos tipos distintos de piezas de artillería utilizadas en Francia por el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial:
 Los obuses denominados por los alemanes Dicke Bertha (literalmente Berta la gorda), por los franceses Grosse Bertha y por los ingleses Big Bertha.
 Pariser Kanonen (en alemán los cañones de París), muy habitualmente confundidos con el verdaderamente denominado Gran Berta.

 Otros usos del término:
Big Bertha (vaca), la vaca más longeva de la historia, que murió a tres meses de cumplir los 49 años;
Big Bertha (palo de golf), un palo de golf de Callaway Golf;
Big Bertha (tambor), uno de los mayores bass drums;
MR 0-10-0 Lickey Banker, una configuración 0-10-0 de locomotora de vapor ferrocarril;
Big Bertha (cómics), personaje de Great Lakes Avengers de Marvel Comics;
Porsche 917/20, también llamado Pink Pig;
IBM T220/T221 LCD monitors, monitores LCD, apodados así, con resolución 3840×2400 píxeles;
Un tipo de cañón del juego Total Annihilation;
Big Bertha (vehículo) un camión de policía de la policía de Nueva York para desactivar bombas, también llamado LaGuardia-Pyke Bomb Truck.